Le nom Goforth peut désigner :

Toponyme 

Goforth, un Secteur non constitué en municipalité situé dans le Comté de Pendleton au Kentucky.
Goforth, une ville fantôme située dans le Comté de Hays au Texas.

Patronyme 

Charles Wayne Goforth, homme politique américain
D. Bruce Goforth, homme politique américain
David Goforth, joueur de baseball américain
Jonathan Goforth, missionnaire appartenant à l'Église presbytérienne du Canada
Rosalind Goforth, missionnaire appartenant à l'Église presbytérienne du Canada
Susan Goforth, actrice américaine
William Goforth (1766–1817), homme politique américain
William Goforth (1731–1807), homme politique américain

Culture 

Go Forth, un album du groupe Les Savy Fav sorti en 2001